Трубиньш () — латышская фамилия. Известные носители:

 Трубиньш, Бронислав (1897—1946) — латвийский советский государственный и общественный деятель.
 Трубиньш, Янис Янович (род. 1945) — советский деятель спецслужб, генерал-майор госбезопасности, заместитель председателя КГБ Латвийской ССР (1989—1991).